Trias (botanica)  genere di piante della famiglia delle Orchidaceae
Triassico prima epoca dell'Era Secondaria o mesozoica

Persone 
 Jordi Trias – cestista spagnolo
 Xavier Trias – politico spagnolo